Loma Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Grande, Mariano Escobedo, 
 Loma Grande, Zongolica, 
 Loma Grande, Santa María Chilchotla, 
 Loma Grande, Mazatlán Villa de Flores, 
 Loma Grande, Guerrero,